180 км, 180-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Каза́рма 180 км — упразднённый посёлок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

 180 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 063368 или 051854
 180 км —  упразднённый остановочный пункт на 179,9 км перегона Хийтола — Алхо линии Кушелевка — Сортавала, Октябрьская железная дорога 
 180 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 226638
 180 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 621731
 180 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Никель — Сакмарская (Оренбургская область). Код 813313
 180 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Орск — Рудный Клад (Оренбургская область). Код 815022